Grand rond peut faire référence à :
Grand rond : muscle de l'épaule ;
 Grand Rond : jardin public de Toulouse.

Voir aussi